Sokola Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Sokola Góra – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Sokola Góra – wzniesienie koło Olkusza na Wyżynie Częstochowskiej (w rezerwacie przyrody Sokole Góry)